De Russische raketingenieur Nikolaj Aljochin (raketingenieur)
 De Russische schermer Nikolaj Aljochin (schermer), die de gouden medaille sabel won op de Olympische Spelen van 1980

Zie ook
 De  krater Alekhin op de Maan is naar de astronoom Nikolaj Aljochin vernoemd.